

Казеновія — місто, штат Нью-Йорк
 Казеновія — селище, штат Нью-Йорк
 Казеновія — селище, штат Вісконсин